Armida – női keresztnév
 Armida – Haydn operája
 Armida – Rossini operája
Armida – Dvořak operája